Джо́нс () — розповсюджене англійське прізвище.

Відомі носії прізвища

Реальні особистості 

 Адам Джонс (; 1963) — канадський політолог, письменник та фотожурналіст.
 Адам Томас Джонс (; 1965) — американський музикант, гітарист гурту «Tool», лауреат премії «Ґреммі» (3 рази).
 Алан Стенлі Джонс (; 1946) — австралійський спортсмен, чемпіон світу з автогонок у класі Формула 1.
 Алекс Джонс (; 1974) — американський радіо-ведучий, шоу-мен, продюсер і режисер документальних кінофільмів, письменник, актор.
 Барбара Джонс (; 1937) — американська легкоатлетка, дворазова олімпійська чемпіонка (1952, 1960).
 Бібі Джонс (, також відома як Брітні Бет  і Лексі Джонс ; 1991) — псевдонім американської порноакторки.
 Браян Джонс (; 1942—1969) — англійський музикант-мультиінструменталіст, засновник гурту The Rolling Stones.
 Вільям Джонс (; 1566—1640) — ірландський юрист, суддя, науковець, політик валійського походження, депутат парламенту Англії від валлійської виборчої округи Бомаріс. Уповноважений охоронець Великої Державної печатки Ірландії в 1619 році.
 Вільям Джонс (; ?—2014) — уругвайський академічний веслувальник, олімпійський медаліст (1948).
 Вінні Джонс (;  1965) — англійський актор та колишній валлійський футболіст.
 Вітні Джонс (;  1986) — колишня американська тенісистка.
 Воен Джонс (;  1952) — новозеландський математик, лауреат Філдсівської премії, професор каліфорнійського університету в Берклі.
 Воткін Тюдор Джонс (, відомий як ;  1974) — південноафриканський репер, продюсер, художник-сатирик.
 Гавейн Джонс (;  1987) — британський шахіст, гросмейстер (2007).
 Гарольд Спенсер Джонс (; 1890 — 1960) — британський вчений, астроном, член Лондонського королівського товариства, президент Міжнародного астрономічного союзу.
 Гейс Джонс (; 1938) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1964).
 Грейс Джонс (, правжнє ім'я ;  1948) — американська модель, співачка, акторка.
 Ґровер Джонс (; 1893—1940) — американський сценарист і режисер.
 Данкан Джонс (;  1971) — англійський режисер, сценарист, продюсер.
 Дантей Джонс (;  1980) — американський професійний баскетболіст.
 Девід Ллойд Джонс (;  1944) — австралійський ботанік.
 Девід Роберт Джонс (;  1947) — ім'я при народженні Девіда Бові, британського музиканта, композитора, співака, продюсера, художника і актора, лауреата премії «Ґреммі» (2 рази).
 Деніел Джонс (;  1973) — австралійський музикант, композитор, продюсер, учасник гурту «Savage Garden».
 Діана Вінн Джонс (; 1934—2011) — британська письменниця, автор фантастичних романів для дітей та дорослих.
 Джейд Джонс (;  1993) — британська тхеквондистка, олімпійська чемпіонка (2012, 2016).
 Джеймс Ендрю Джонс (;  1980) — американський професійний баскетболіст.
 Джеймс Ерл Джонс (;  1931) — американський актор.
 Джеймс Логан Джонс (;  1943) — американський військовослужбовець.
 Джермейн Джонс (;  1981) — німецький та американський футболіст, півзахисник.
 Дженні Джонс (;  1980) — англійська сноубордистка.
 Дженніфер Джонс (, уроджена Філіс Флора Айлі, ; 1919—2009) — американська акторка, лауреат премії «Оскар» (1943).
 Дженніфер Джонс (;  1974) — канадська керлінгістка.
 Дженьюарі Джонс (;  1978) — американська акторка та фотомодель.
 Джефф Джонс (; 1973) — американський письменник і сценарист коміксів.
 Джим Джонс (; 1931—1978) — американський проповідник, засновник релігійної організації «Храм Народів».
 Джовін Джонс (;  1991) — тринідадський футболіст, півзахисник.
 Джон Джонс (; 1987) — американський спортсмен, чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв за версією UFC.
 Джонні Джонс (; 1958—2019) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1976).
 Джон Пол Джонс (; 1946) — британський мультиінструменталіст, бас-гітарист і клавішник гурту «Led Zeppelin».
 Джон Поль Джонс (; 1747 — 1792) — американський і російський військовий діяч, капітан ВМС США і контр-адмірал ВМФ Російської імперії.
 Джордан Джонс (;  1994) — північноірландський футболіст, півзахисник
 Джордж Джонс (; 1931—2013) — американський кантрі-виконавець.
 Джорджія Джонс (;  1988) — американська порноакторка.
 Едвард Берн-Джонс (; 1833—1898) — британський живописець та ілюстратор, символіст.
 Едвард Девіс Джонс (); 1856—1920) — американський статистик, журналіст, один з авторів індексу Доу-Джонса.
 Едді Джонс ();  1971) — американський баскетболіст, форвард і захисник.
 Елвін Джонс (; 1917—2007) — канадський хокеїст.
 Емілія Джонс (;  2002) — англійська акторка, співачка та авторка пісень.
 Ернест Джонс (англ. Ernest Jones; 1879—1958) — британський психоаналітик, учень і перший біограф Зигмунда Фройда.
 Етта Джонс (; 1928—2001) — американська джазова співачка.
 Ініго Джонс (; 1573—1652) — англійський королівський архітектор.
 Калеб Джонс (;  1997) — американський хокеїст, захисник.
 Калеб Лендрі Джонс (;  1989) — американський актор.
 Каллен Джонс (;  1984) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Карвін Джонс (;  1967) — валлійський юрист і політик, член Лейбористської партії.
 Квінсі Джонс (;  1933) — американський композитор, аранжувальник і музичний продюсер, лауреат премії «Ґреммі» (27 разів).
 Келлі Джонс (;  1974) — валлійський автор і виконавець пісень, гітарист і лідер гурту Stereophonics.
 Кен Джонс (; 1936—2013) — валлійський футболіст, учасник чемпіонату світу 1958 року
 Кен Джонс (; 1921—2006) — британський та валлійський легкоатлет, призер Олімпійських ігор 1948 року, згодом відомий гравець у регбі.
 Кенвайн Джонс (  1984) — тринідадський футболіст, нападник.
 Керолін Джонс (; 1930—1983) — американська акторка.
 Кертіс Джонс (;  2001) — англійський футболіст, півзахисник.
 Кетрін Зета-Джонс (;  1969) — британська і американська акторка, лауреат премії «Оскар» (2003).
 Кліфф Джонс (;  1935) — валлійський футболіст, учасник чемпіонату світу 1958 року.
 Кобі Джонс (;  1970) — американський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Крейг Джонс (;  1973) — американський музикант, учасник гурту Slipknot.
 Лісель Джонс (;  1985) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2004, 2008).
 Лу Джонс (; 1932—2006) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1956).
 Марк Джонс (; 1933—1958) — англійський футболіст
 Маркус Юджин Джонс (; 1852–1934) — американський геолог, гірничий інженер та ботанік.
 Мартін Джонс (;  1990) — канадський хокеїст.
 Меґан Джонс (;  1976) — австралійська вершниця, олімпійська медалістка (2008).
 Мері Гарріс Джонс (; 1830/1837—1930) — американська активістка профспілкового руху, громадський діяч.
 Нейт Джонс (;  1972) — американський професійний боксер, призер Олімпійських ігор.
 Нора Джонс (;  1979) — американська співачка і піаністка, лауреат премії «Ґреммі» (9 разів).
 Рой Джонс (;  1969) — американський професіональний боксер.
 Саймон Джонс (;  1972) — британський музикант, бас-гітарист гурту «The Verve».
 Саймон Пейтон Джонс (;  1958) — британський вчений, розробник мови програмування Haskell, професор Університету Глазго.
 Сем Джонс (;  1933) — американський баскетболіст.
 Сет Джонс (;  1994) — американський хокеїст.
 Стен Джонс (; 1914—1963) — американський автор пісень.
 Сюзанна Мушатт Джонс (; 1899—2016 — афроамериканська довгожителька.
 Тед Джонс (; 1923—1986) — американський джазовий трубач, корнетист і композитор.
 Террі Джонс (; 1942—2020) — британський комедійний актор, режисер, сценарист, композитор та дитячий письменник.
 Томмі Лі Джонс (;  1946) — американський актор, лауреат премії «Оскар» (1993).
 Фелісіті Джонс (;  1983) — британська акторка.
 Філіп Ентоні Джонс (;  1992) — англійський футболіст, захисник.
 Черрі Джонс (;  1956) — американська актриса.
 Фінн Джонс (;  1988) — англійський актор.
 Ширлі Джонс (;  1934) — американська акторка і співачка.
 Черіл Джонс (;  1964) — колишня американська тенісистка.

Вигадані персонажі 
 Бріджит Джонс — вигаданий персонаж, героїня серії романів Гелен Філдінг.
 Генрі Джонс () — професор, батько Індіани Джонса, вигаданий Джорджем Лукасом персонаж, що фігурує у художньому фільмі «Індіана Джонс і останній хрестовий похід».
 Джимбо Джонс — вигаданий персонаж, герой мультиплікаційного серіалу «Сімпсони», створений Метом Ґрейнінґом.
 Дейві Джонс — вигаданий персонаж, герой саги «Пірати Карибського моря», створений Террі Россіо та Тедом Елліоттом.
 Індіана Джонс — вигаданий персонаж, герой серії пригодницьких фільмів, книг та комп'ютерних ігор, створений Стівеном Спілбергом та Джорджем Лукасом.
 Марта Джонс () — вигаданий персонаж британського науково-фантастичного телесеріалу «Доктор Хто».

Топоніми 
 Джонс-пік — вершина (3670 м) у горах Принца Олафа (хребет Королеви Мод) в Трансантарктичних горах (Антарктида).

Джонс — місто, штат Оклахома
 Джонс Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсільванія